Endless Love (1981), een Amerikaanse film uit 1981 met onder anderen Brooke Shields
 Endless Love (2014), een Amerikaanse film uit 2014, remake van bovenstaande film
 Endless Love (soundtrack), soundtrackalbum van de film uit 1981 
 Endless Love (Lionel Richie & Diana Ross), een single uit 1981 van de Amerikaanse zanger Lionel Richie en zangeres Diana Ross, themanummer van de film uit 1981 
 Endless Love (Jeanette), een single uit 2006 van de Duitse zangeres Jeanette